Torrazzo (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Biella (regio Piëmont)
 Torrazzo (Cremona), een Italiaanse middeleeuwse klokkentoren